Karol Zbyszewski (1904-1990) – publicysta i satyryk
 Leon Zbyszewski (1832-1907) – duchowny i publicysta
Piotr Zbyszewski (ur. 1981) – judoka
 Tytus Zbyszewski (1886-1942) – dyplomata
 Wacław Zbyszewski (1903-1985) – dziennikarz i publicysta
 Wiktor Zbyszewski (1818-1896) – burmistrz Rzeszowa
 Władysław Zbyszewski (1834-1909) – kontradmirał